Bermejo puede referirse a:

 El bermejo, color rojo intenso semioscuro.
 El bermejo (Celtis australis), árbol tradicionalmente incluido en la familia de las ulmáceas.
 El bermejo, nombre de la cría del jabalí hasta el primer año de edad.

Tóponimos

 Bermejo, localidad de la provincia de Mendoza (Argentina).
 Bermejo, localidad de la provincia de San Juan (Argentina).
 Isla Bermejo, ubicada al sur de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Puerto Bermejo, localidad del departamento Bermejo, en la provincia del Chaco (Argentina).
 Puerto Bermejo Viejo, localidad del departamento Bermejo, en la provincia del Chaco (Argentina).
 Bermejo, ciudad y municipio del extremo sur de Bolivia.
 Bermejo, comunidad en el departamento de Santa Cruz en Bolivia.
 Bermejo o Bermejo-Caracuel; población del municipio de Álora, en la provincia de Málaga (España).
Mar Bermejo, denominación alterna del golfo de california, también llamado Mar de Cortés.
    Punta Bermejo   , punta costera al sur del departamento de Ancash (Perú)
Río Bermejo, río boliviano y argentino.

Personas

 Álvaro Bermejo (n. 1959), escritor y periodista español.
 Antonio Bermejo (1853-1929), abogado, juez y político argentino, ministro de la Corte Suprema de Justicia y luego presidente de la misma.
 Bartolomé Bermejo (ca. 1440-ca. 1498), pintor gótico español, activo en el último cuarto del siglo XV en la Corona de Aragón.
 Carlos Bermejo (1947-2012), actor argentino de cine, teatro y televisión.
 David Bermejo, director de cine español. 
 Diego Bermejo Romero de Terreros (n. 1954), diplomático español.
 Felipe Bermejo Araujo (1901-1989), compositor y músico mexicano.
 Francisco Bermejo y Roldán (1637-ca. 1710), médico criollo.
 Ildefonso Antonio Bermejo (1820-1892), periodista, historiador y autor dramático español.
 José Luis Bermejo (n. 1947), político español.
 Julián Bermejo (1777-1851), religioso agustino y sinólogo español.
 Luis Bermejo, actor español.
 Luis Bermejo (n. 1931), historietista e ilustrador español.
 Luis Bermejo, académico y jurista español.
 Manuel Bermejo Hernández (1936-2009), político y empresario español, presidente de Extremadura entre 1980 y 1982.
 Manuel Bermejo Pérez (1922-2005), político español, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 1979 y 1980.
 Manuel J. Bermejo, abogado y político de Mendoza (Argentina).
 Mario Bermejo (n. 1978), futbolista español.
 Nidia Bermejo, actriz peruana.
 Rafael Bermejo Ceballos-Escalera (1863-1929), jurista y político español.

Enlaces externos